Korngold est un patronyme porté notamment par :

 Julius Korngold (1860-1945), critique musical autrichien, père de :
 Erich Wolfgang Korngold (1897-1957), compositeur autrichien.